Diese Liste enthält Feldhandballspiele der Feldhandballnationalmannschaft der Frauen der DDR, die vom DHV als offizielle Länderspiele anerkannt sind.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel an neutralem Ort
 WM = Weltmeisterschaft

Liste der Spiele 
Direkt zu Jahr: 1951 – 1953 – 1954 – 1955 – 1956 – 1957 – 1958 – 1959 – 1960 – 1961 – 1963 – 1964

Quellen:

Statistik

Einzelnachweise 

Deutschland-DDR (Frauen)
!Frauen-Feldhandballnationalmannschaft, Landerspiele
!Feldhandballnationalmannschaft der DDR, Landerspiele